Die SAP Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Februar 2006 in San José, Kalifornien, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Open 13 in Marseille und die Copa Telmex in Buenos Aires gespielt, welche genau wie Turnier in San José zur Kategorie ATP International Series zählte.

Titelverteidiger war der US-Amerikaner Andy Roddick, der dieses Jahr als Setzlistenerster im Halbfinale am späteren Turniersieger Andy Murray scheiterte. Nach dem Sieg gegen Roddick schlug Murray anschließend auch noch die Nummer 3 der Setzliste und den Sieger von 2002 Lleyton Hewitt in drei Sätzen. Er gewann damit den ersten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Wayne Arthurs und Paul Hanley, traten dieses Jahr nicht beide beim Turnier an; nur Arthurs spielte und schied mit Stephen Huss als Setzlistenzweiter. Sie schieden zum Auftakt aus. Generell erreichte keiner der Gesetzten das Endspiel, wo sich die mit einer Wildcard gestarteten Jonas Björkman und John McEnroe gegen Paul Goldstein und Jim Thomas durchsetzten. In dieser Konstellation war es der einzige Titel der Turniersieger. Insgesamt war es für Björkman der 44. und für McEnroe der 78. und letzte Doppeltitel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in San José (Kalifornien)